Znicz Pruszków (piłka nożna) – polski klub piłkarski 
 Znicz Pruszków (koszykówka) – polski klub koszykarski
 Znicz Pruszków (hokej na lodzie) – polski klub hokejowy